Ольга Васильевна Абрамук (25 октября 1925 — октябрь 1942) — юная  партизанка, связная Великой Отечественной войны, замучена и убита фашистами в октябре 1942 года.

Биография 
Родилась 25 октября 1925 года в селе Великорита Брестской области Белорусской ССР. Росла в дружной семье, училась в сельской школе в соседней деревни Малорита. Была секретарём комсомольской организации.

В самом начале Великой Отечественной войны, территория Малоритского района была полностью и за считанные дни оккупирована немецко-фашистскими войсками. Юная Ольга Абрамук, верная своей Родине, стала подпольщицей. Она оказывала помощь арестованным гитлеровцами, подготавливала и устраивала побеги для местных жителей. Дома практически не появлялась, так как опасалась за своих близких и родных. Среди односельчан нашёлся предатель, который выдал информацию немцам о работе группы комсомольских подпольщиков. 22 июня 1942 года, в момент когда Оля пришла проведать родных, фашисты арестовали её и вместе с другими заперли в сарай. Но патриоты смогли организовать побег и продолжить работу подпольной организации.

Была установлена связь с партизанами. Ольга стала связной, юной партизанкой. Она доставала и передавала партизанам сведения о готовящихся фашистами карательных акциях, помогала распространяла листовки и сводки Совинформбюро среди населения. Оказывала помощь местному населению в организации побегов, дабы избежать отправки на трудовые работы в Германию.

В один из октябрьских дней 1942 года, Ольга возвращалась с очередного задания, попала в засаду. Немцы мгновенно задержали её и стали жестоко по много часов допрашивать. Юная партизан-герой мужественно молчала. Фашисты привязали Ольгу к дереву и спустили на неё овчарок. На глазах у матери гитлеровцы зверски замучили девушку.

Последние слова, которые патриотично произнесла героиня:
 «Вы никогда от меня не узнаете, где находятся партизаны. Вы бессильны. Всю Европу покорили, а тут не можете. Вам никогда не сломать советский народ, никогда. Я вам больше ничего не скажу. Можете меня расстрелять, но народ отомстит за меня. Родина отомстит!»

На местном кладбище жители похоронили Олю Абрамук.

Память 
 Скромный обелиск был установлен возле школы в Малорите. Позже вместо него установили памятник.
 Памяти об Ольге Абрамук брестский поэт С. Ковенько сочинил стихотворение.
 В музее «Патриот» в Малоритской школе № 2 хранятся материалы об Оле Абрамук.
 В родной деревне Великорите именем героини названа одна из улиц.
 В посёлке Малорита ежегодно 7 марта организуются районные соревнования по волейболу среди женщин, которые названы именем Ольги Абрамук.

Примечания

Литература 
 Гаврилюк Д. Непокоренная девушка.
 Якубчик С.Л. Музейные реликвии не стареют //Брестское областное объединение профсоюзов. - 2013. - 23 декабря.
 Яцушкевич Е. Растерзанное сердце. Подвиг Ольги Абрамук из Великориты (Малоритский район) //Голос времени. - 2018. - 9 ноября.

Ссылки 
 Герой Оля Абрамук
 Об Ольге Абрамук

Женщины в Великой Отечественной войне
Партизаны Великой Отечественной войны
Похороненные в Малоритском районе